Paty do Alferes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paty do Alferes (ort), Rio de Janeiro, 
 Paty do Alferes (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar